Rathdrum kan syfta på följande platser:

Irland 

 Rathdrum (ort i Irland), Leinster, Wicklow,

USA 

 Rathdrum, Idaho, ort, Kootenai County, 

Robotskapade Irlandförgreningar
Robotskapade USAförgreningar